Kościelisko – wieś w Polsce
 Kościelisko – część wsi Kobylanka w województwie małopolskim
 Kościelisko – gmina wiejska
 Kościelisko – dawna gromada
 kościelisko – typ obiektu archeologicznego